Publius Valerius Comazon Eutychianus (tué 222) est un homme politique de l'Empire romain.

Biographie 
Publius Valerius Comazon Eutychianus commence sa carrière militaire en Thrace sous le gouvernement de Commode. Après l'accession de Macrin au trône en 217, Eutychianus orchestre une révolte au sein de la Legio III Gallica pour assurer le trône à Héliogabale, lié à la dynastie des Sévères .  Eutychianus est récompensé par plusieurs postes importants dans l'empire, préfet du prétoire , consul (220) et préfet de Rome entre 220 et 222. 

Après le meurtre de Héliogabale, Eutychianus fait partie des personnes assassinées par les prétoriens en 222.

Notes et références

Bibliographie 
 
 Paul M. M. Leunissen: Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180–235 n. Chr.). Gieben, Amsterdam 1989, ,

Date de naissance incertaine (Ier siècle)
Consul de l'Empire romain
Préfet du prétoire
Décès en 222